Ella Fitzgerald Sings the Rodgers & Hart Songbook () — дев'ятий студійний альбом американської джазової співачки Елли Фіцджеральд, представлений у 1956 році лейблом Verve Records. Платівка складається із пісень авторства композитора Річарда Роджерса і поета Лоренца Харта. Альбом було записано спільно із оркестром Бадді Брегмана.

У 1999 році альбому було введено у Зал слави «Греммі».

Список композицій

Учасники запису 
 Елла Фіцджеральд — вокал.
 Бадді Брегман — аранжувальник і диригент.

Примітки

Посилання 
 «Ella Fitzgerald Sings the Rodgers & Hart Songbook»  на Discogs

Альбоми Елли Фіцджеральд
Альбоми Verve Records
Англомовні музичні альбоми